Chalon-Arlay steht für:

 Chalon-Arlay (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht des Hauses Burgund-Ivrea

Chalon-Arlay ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo I. (Chalon-Arlay) († 1322), Herr von Arlay und von Vitteaux
 Jean IV. de Chalon-Arlay (1443–1502), französischer Adliger, Gouverneur von Bretagne
 Johann von Chalon-Arlay (1300 oder 1301–1335), Bischof von Basel
 Johann I. (Chalon-Arlay) († 1315), Herr von Arlay
 Johann II. (Chalon-Arlay) († 1362), Herr von Arlay, Arguel und Cuiseaux